(né en 1942), écrivain, parolier et musicologue italien ;
 Carlo Portelli da Loro (1508-1574), peintre italien ;
 Florence Portelli (née en 1978), femme politique française ;
 Hugues Portelli (né en 1947), homme politique français ;
 Serge Portelli (né en 1950), magistrat français.